Soda Lake steht für:
 Soda Lake (San Bernardino County), einen See im US-Bundesstaat Kalifornien
 Soda Lake (San Luis Obispo County), einen See im US-Bundesstaat Kalifornien
 Soda Lake (Washington), einen See im Grant County im US-Bundesstaat Washington